Монтамарта () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-дель-Пан. Занимает площадь 57,11 км². Население — 616 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 
 Tierra del Pan
 
 
 Monasterio de los Jerónimos 2
 Historia: Las Ordenanzas Municipales de Montamarta — referencia-
 
 
 Situación geográfica
 Fotografía
 
 Excursión 2 = Castillo de Alba - Historia y mapa situación
 
 Excursión 4 = Monasterio de la Granja de Moreruela
 Excursión 5 = Río Esla en la Granja
 
 Excursión 6 = Lagunas de Villafáfila
 Excursión 7 = Ruta hasta El Parque Natural Lago de Sanabria
 Excursión 8 = Ruta por las sierras de La Culebra, La Carballeda y Aliste
 Excursión 9 = Ruta hasta Los Arribes del Duero
 Excursión 10 = Ruta por Tierra de Campos, hasta Benavente y Villalpando
 Excursión 11 = Ruta hasta Toro
 Ruta del vino 1 
 

Муниципалитеты Саморы